Time Being, The Time Being eller For the Time Being kan syfta på:
 Time Being (Peter Erskine), jazzalbum från 1994 av Peter Erskine
 Time Being (Ron Sexsmith), rockalbum från 2006 av Ron Sexsmith
 Time Being (Trio 3), jazzalbum från 2006 av Trio 3
 The Time Being (film), amerikansk mysteriefilm från 2012 i regi av Nenad Cicin-Sain
 For the Time Being (dikt), långdikt från 1944 av Wystan Hugh Auden
 For the Time Being (bok), kreativ facklitteraturbok från 1999 av Annie Dillard
 For the Tyme Being, blandband från 2009 av Shing02